

Антверп — місто, штат Нью-Йорк
 Антверп — селище, штат Нью-Йорк
 Антверп — селище, штат Огайо